Румынский язык на Украине является шестым по распространенности языком Украины, который по переписи 2001 года насчитывал 142 671 носителей (0,3 % населения Украины). Почти всё румыноязычное население (98,9 %) проживает на территории двух областей, Черновицкой (108859 человек) и Закарпатской (32224 человек), где они составляют 11,9 % и 2,6 % населения соответственно. Румынское население абсолютно преобладает в Герцаевском районе (92,2 %), а также составляет значительную долю населения Глыбокского (40,1 %), Сторожинецкого (35,4 %) районов Черновицкой области и Тячевского (12,4 %) и Раховского (11,5 %) районов Закарпатской области.

Распространенность 

Свободное владение румынским и молдавским языками среди румын Украины по данным переписей:

 2001 — 94,5 %
 1989 — 90,9 %

Районы и города компактного проживания румын по результатам переписи 2001 года.

Населённые пункты, в которых румынский язык назвали родным большинство населения.

Румынский язык был признан региональным в:

 сёлах Нижние Петровцы, Иживцы Сторожинецкого района Черновицкой области;
 сёлах Волока, Грушевка Глыбокского района Черновицкой области;
 сёлах Магала, Буда, Острица, Прут, Тарасовцы Новоселицкого района Черновицкой области;
 сёлах Белая Церковь, Нижняя Апша Раховского района Закарпатской области.

Культура 
Румыны в Черновицкой области своеобразной культурной автономией. В Черновцах выходят на румынском языке 12 областных газет. Среди них самые тиражные — «Зориле Буковиней» и 3 районных двуязычных украино-румынских газет. Отдельное издательство выпускает на румынском языке. Существуют начальные и средние школы с румынским языком; в Черновицком университете есть кафедра романской филологии. Действуют самодеятельные кружки румынской песни. Ряд членов Союза Писателей Украины пишет на румынском языке. Также в Черновцах 20 ноября 2012 года состоялась пресс-конференция по поводу открытия румынской библиотеки «Голос Буковины» по инициативе академика Александрины Черновой и коллектива Издательства «Александра Доброго», действует при поддержке МИДа Румынии. В новой библиотеке можно найти много редких, старых и новых книг, монографий, учебников, журналов, словарей на румынском языке на любую тему, из любой отрасли.

Религия 
В 106 православных церквях и монастырях, в Закарпатской и Черновицкой областях, богослужение совершается на румынском языке. В молитвенных домах (Casa de rugăciune) протестантских конфессий, расположенных в румынскоязычных населенных пунктах, богослужение тоже совершается на румынском языке.

Примечания

Ссылки 
 Інтерактивна карта поширеності румунської мови в Україні за переписом 2001 р.

Румынский язык
Языки Украины